Santiago Bernabéu – calciatore, allenatore e presidente del Real Madrid
 Stadio Santiago Bernabéu – stadio di calcio di Madrid
 Trofeo Santiago Bernabéu – torneo calcistico amichevole
 Santiago Bernabéu – stazione della metropolitana di Madrid